Чемпионат Молдавии по шахматам 2016 прошёл с 2 по 10 февраля 2016 года в Кишинёве.

В соревновании приняли участие 10 шахматистов, в том числе 4 гроссмейстера. Среди участников также был действующий чемпион страны Р. Солтанич.

Победителем соревнования стал В. Иордэкеску, впервые завоевавший титул чемпиона страны. На пол-очка от него отстал еще один опытный шахматист, чемпион Молдавии 2000 г. Д. Светушкин. 3—4 места разделили самый титулованный участник турнира В. Сэндуляк (пятикратный чемпион страны) и В. Хамицевич. Р. Солтанич не одержал ни одной победы, проиграл 2 партии аутсайдерам турнира и, разделив предпоследнее место, сложил полномочия чемпиона.

 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.

Таблица

Ссылки 
 
 CAMPIONATUL REPUBLICII MOLDOVA LA ŞAH CLASIC 2016

Чемпионаты Молдавии по шахматам
2016 год в шахматах
Февраль 2016 года
Спорт в Молдавии в 2016 году